Лебедєва — російське прізвище. Відомі носії:

 Лебедєва Лілія Георгіївна (*1937) — український живописець.
 Лебедєва (Валійська) Марія (*1896—†1959) — українська артистка опери (сопрано), концертна співачка, режисер; відома за виступами в театрі Миколи Садовського.
 Лебедєва Мотря (*?—†1915) — українська актриса і співачка (драматичне сопрано), відома за виступами в театрі Миколи Садовського.
 Лебедєва Наталія Борисівна (*1964) — радянська фигуристка, дворазова чемпіонка Європи, тренер.
 Лебедєва Наталія Василівна (*1949) — радянська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор
 Лебедєва Наталія Вікторівна — українська джазова піаністка, композитор, педагог
 Лебедєва Ольга Олегівна ( 1965) — радянська і російська актриса.
 Лебедєва Тетяна (* 1973) — українська гірськолижниця.
 Лебедєва Тетяна Іванівна (1850—1887) — російська революціонерка, народниця.
 Лебедєва Тетяна Олегівна (1977) — українська боксерка, чемпіонка Європи, призерка чемпіонатів світу та Європи.
 Лебедєва Тетяна Романівна (*1976) — російська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Лебедєва Тетяна Яківна — українська державна діячка та медіаменеджерка. Почесний голова Національної асоціації медіа.

Лебедєва — присілок, Верхотурський міський округ, Свердловська область
 Лебедєва — присілок, Гаринський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Лебедєв

Примітки